Johann Kerner ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Kerner (1770–1812), deutscher Arzt und Publizist
 Johann Simon von Kerner (1755–1830), deutscher Arzt und Botaniker

Siehe auch:
 Johannes B. Kerner (* 1964), deutscher Fernsehmoderator